Влади́мир Никола́евич Пары́гин () — советский и российский физик, специалист в области радиофизики, теории колебаний, оптоэлектроники, акустооптики.

Биография 
Родился 8 января 1932 в Москве.  Отец, Николай Константинович, не вернулся с Великой Отечественной войны.

В 1950 году окончил школу с золотой медалью.

В 1955 году окончил физический факультет МГУ (с красным дипломом).
Благодаря усилиям заведующего кафедрой физики колебаний К. Ф. Теодорчика, был оставлен на работе на факультете.

С 1955 по 1958 год — аспирант МГУ, с 1958 по 1960 год — младший научный сотрудник, с 1961 года ассистент.

С 1962 — кандидат физико-математических наук по специальности «Радиофизика».

Владимир Николаевич вспоминал своего научного руководителя, Рема Викторовича Хохлова,
Очень требовательным, порой даже беспощадным руководителем, но очень внимательным наставником. Серьезное внимание он обращал на язык и стиль первых статей своих учеников, заставляя многократно переделывать, писать лаконично и внятно. Говоря о Реме как о физике, ученом и научном руководителе, я хочу также подчеркнуть, насколько сильно была в нем развита научная интуиция.

Когда он интересовался чем-то, он умел продумать в собственной голове все каким-то таким удивительно разумным образом, что мог представить себе сразу же, что должно в конечном счете получиться. И самое удивительное и потрясающее было то, что в значительной степени он бывал прав. Результаты были именно таковы, какими он их видел…

Он умел оценить возможности человека рядом с собой. Он был настолько талантлив, что готов был поддержать любой талант и найти хоть частицу таланта в любом человеке.

С 1965 года доцент кафедры физики колебаний.

В 1974 году — доктор физико-математических наук по специальности «Радиофизика и квантовая электроника» (тема диссертации — «Вопросы управления когерентными световыми пучками»").

С 1990 года профессор кафедры физики колебаний.

Заместитель председателя Докторского совета Д 501.001.67. 

Подготовил 36 кандидатов физико-математических наук.

Преподавательская деятельность 
В 1964—2003 годах читал лекции по курсам:
 «Оптика»
 «Теория колебаний»
 «Основы оптоэлектроники»
 «Оптическая связь»
 «Оптическая обработка информации»
 «Физические основы электрооптики и акустооптики»

Участие в научных обществах, советах и комитетах 
 Член Учёного Совета отделения радиофизики физического факультета МГУ (с 1967 года)
 Заместитель председателя Учёного Совета отделения радиофизики физического факультета МГУ (с 1975 года)
 Член Учёного Совета физического факультета МГУ (с 1990 года)
 Член Комитета по электронике и фотонике  (1990 года)
 Член Европейского оптического общества (с 1997 года)

Публикации 
Около 380 статей в научных и тезисов на конференциях. Автор и соавтор 4 книг, опубликованных в России и за рубежом.
Автор и соавтор 16 авторских свидетельств на изобретения.

 
 
 
 
 Парыгин В. Н. Взаимная синхронизация трёх связанных автоколебательных генераторов в случае слабой связи // Радиотехника и электроника, 1956. Т. 1, № 2. С. 197—204.
 Парыгин В. Н., Балакший В. И., Волошинов В. Б. Электрооптика, акустооптика и оптическая обработка информации на кафедре физики колебаний МГУ // Радиотехника и электроника, 2001. Т. 46, № 7. С. 775—792.

Примечания

Ссылки 
 
 Научные работы в системе ИСТИНА МГУ
 Перечень публикаций в РИНЦ

Физики СССР
Физики России
Физики по алфавиту
Выпускники физического факультета МГУ
Преподаватели физического факультета МГУ
Профессора МГУ
Профессора по званию после 1934 года